Wladimir Krawtschenko ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Krawtschenko (Schwimmer) (* 1947), sowjetischer Schwimmer
 Wladimir Krawtschenko (Fußballspieler), kasachischer Fußballspieler